Il singolare del torneo di tennis Ordina Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Anders Järryd 7–6(7), 7–6(4).

Teste di serie 

 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (secondo turno)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Richey Reneberg (quarti di finale)

 Brett Steven (semifinali, ritiro)
 Karol Kučera (campione)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1995
ATP Tour 1995